El término tángara goteada puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Ixothraupis guttata;
 Un nombre común de la especie de ave Ixothraupis punctata.